Värn kan syfta på: 

 Värn – militärbenämning för ett system ämnat att bekämpa något: Exempel luftvärn, pansarvärn.
Stridsvärn – skydd för soldater i krig
 Räddningsvärn – frivillig räddningstjänst
 Överfallsvärn – en hydroteknisk anordning för nivågreglering och flödesberäkning